Сретенский собор — обиходное название ряда , имеющих статус собора:

 Сретенский собор в монастыре Святого Павла — на Афоне.
 Сретенский собор — в Московском Кремле (утрачен).
 Сретенский собор — в Херсоне.

См. также 
 Храм Сретения Господня
 Сретенский монастырь